Тырновская надпись Ивана Асеня II () — кириллическая надпись на одной из колонн в церкви Сорока мучеников в древнеболгарской столице Велико-Тырново, выполненная по приказу царя Ивана Асеня II после победы в битве при Клокотнице в 1230 году.

Надпись была обнаружена болгарским общественным деятелем Христо Даскаловым в 1858 году. Является древнейшим памятником болгарской письменности, в котором систематически проставлены просодические знаки.

Примечания 

Иван Асень II
Среднеболгарские эпиграфические надписи